Бриоли́н:

 Бриолин (он же бриллиантин и брильянтин) — средство для ухода за волосами и придания им блеска.
 «Бриолин» — американский мюзикл.
 «Бриолин» — американский музыкальный кинофильм 1978 года по одноимённому мюзиклу.
 «Бриолин 2» — американский музыкальный кинофильм 1982 года.